Hünstein bezeichnet
 Hünstein (Gladenbacher Bergland) (503,7 m), Berg im Gladenbacher Bergland bei Holzhausen am Hünstein, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Ringwall Hünstein, dortiger Ringwall
 Hünstein von Großenritte, Kulturdenkmal in Baunatal, Hessen
 Hünstein (Bleicherode), Weiler von Bleicherode im Landkreis Nordhausen in Thüringen

Siehe auch:
 Hünenstein
 Hunstein